

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bosque – comunità non incorporata della contea di Valencia, Nuovo Messico
 Bosque Farms – villaggio situato della contea di Valencia, Nuovo Messico
 Bosque Redondo – località che si trova nello stato federale del Nuovo Messico

Persone 
 Juan Almeida Bosque – politico, compositore, rivoluzionario e militare cubano
 Vicente del Bosque – ex allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Bosque Alegre
 El Bosque
 El bosque animado